

Шупосі — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Шупосі — присілок, Великосундирське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Шупосі — присілок, Сятракасинське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія